est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Capitaine Albator en 1978.

Biographie fictive 
Kei s'enrôle dans l'équipage de l'Atlantis après le sacrifice de son père qu'Albator n'a pas pu sauver (Albator 84). Elle devient l'officier supérieur chargée de la navigation. Elle revient dans l'équipage dans Captain Herlock : The Endless Odyssey.

Description

Physique 
C'est une jeune femme blonde qui porte une tunique rouge ou rose.

Personnalité 
Elle voue un amour secret au capitaine. Elle seule sait où se trouve la planète idéale : son père a enfoui ce secret dans sa mémoire.

Création du personnage 
Kei Yûki apparaît comme second dans la plupart des séries mettant en scène Albator.

À propos du nom 
Dans Albator, le corsaire de l'espace et Albator 84 son nom est traduit en Nausicaa.

Œuvres où le personnage apparaît

Série animée 
 Albator, le corsaire de l'espace (宇宙海賊キャプテンハーロック - Uchū Kaizoku Kyaputen Hārokku, Rintaro, 1978-1979, 42 épisodes) avec Chiyoko Kawashima (VF : Claude Chantal)
 Albator 84 (わが青春のアルカディア Waga seishun no Arcadia - Mugen kidô SSX, Tomoharu Katsumata, 1982-1983, 22 épisodes) avec Yôko Asagami (VF : Claude Chantal)

OVA 
 Captain Herlock : The Endless Odyssey (Space Pirate Captain Herlock Outside Legend, The endless odyssey, Rintaro, 2002, 13 épisodes) avec Rei Sakuma (VF : Olivia Dutron)

Notes et références 

Personnage d'Albator
Aventurière de fiction
Personnage de fiction créé en 1978